Стризнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области. Административный центр Старосельского сельского поселения и Старосельского сельсовета.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 41 км. Ближайшие населённые пункты — Хреново, Игнатово, Зуево, Лягалово.

По переписи 2002 года население — 632 человека (292 мужчины, 340 женщин). Преобладающая национальность — русские (95 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Стризнево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района